

Codici 
 TET – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Matunda di Tete (Mozambico)
 TET – codice ISO 3166-2:MA della provincia di Tétouan (Marocco)
 tet – codice ISO 639-2 della lingua tetum

Geografia 
 Têt – fiume francese
 Tét – comune dell'Ungheria

Musica 
 TET - Travailleur En Trance – gruppo musicale tedesco

Altro 
 Tet – ט, nona lettera dell'alfabeto ebraico
 Têt – capodanno vietnamita